Абрахам Петер Кронхольм (; 22 октября 1809, Ландскруна — 27 мая 1879, Стокгольм) — шведский историк.

Окончил Лундский университет, с 1834 года преподавал в нём, с 1849 г. профессор. Специалист по истории Скандинавии. Его главный труд — «История Швеции в царствование Густава II Адольфа» (; в шести выпусках, 1857—1872). Продолжение этого труда — история Тридцатилетней войны от смерти Густава-Адольфа до Вестфальского мира — осталось неоконченным. 

Член Шведской королевской академии словесности.

Его брат, Бернхард Август Кронхольм (1813—1871), был заметным журналистом и публицистом.

Примечания 

Историки Швеции
Историки по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Учёные XIX века
Члены Шведской королевской академии словесности